В математиката Теоремата на Уилсън гласи:

Теоремата носи името на Джон Уилсън, ученик на британския математик Едуард Уаринг, въпреки че е била доказана близо 7 века преди създаването на доказателството на Уилсън през 1770 г.

Пример 
Таблицата по-долу показва стойностите на n от 2 до 30, (n -1)!, а останалата част (n -1)! modulos n. Ние означаваме остатъка от m modulos n като m мод n.
Ако n е просто число, тогава Цветът на фона е розов. И ако n е съставно число, то Цветът на фона е бледо зелен.

Уилсън
Теория на числата